Calvados kan syfta på:

 Calvados (spritdryck) – en spritdryck
 Calvados (departement) – ett franskt departement i regionen Basse-Normandie